Żarowo (West-Pommeren), een plaats in het Poolse district Stargardzki, woiwodschap West-Pommeren
 Żarowo (powiat Kolski), een plaats in het Poolse district Stargardzki, woiwodschap Groot-Polen